Leon I Dąbrowski (ur. 1887) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari, komendant PKU Starogard
 Leon II Dąbrowski (ur. 1893) – major artylerii Wojska Polskiego, kawaler Krzyża Walecznych, zastępca dowódcy 16 pal, rejonowy inspektor koni w Starogardzie
 Leon Dąbrowski (ur. 1925) – pułkownik Służby Bezpieczeństwa